Medal of Honor (militair), de hoogste Amerikaanse militaire onderscheiding
Medal of Honor (computerspelserie), een spelserie van Electronic Arts
Medal of Honor (1999), het eerste spel in hiervoor genoemde serie
Medal of Honor (2010)
IEEE Medal of Honor, de hoogste onderscheiding van de IEEE
Medal of Honor (2018), Amerikaanse miniserie uit 2018